abház nyelv
 abház nép
 Abházia
 
 abház ábécé